Afganistan:
 Kohistan (Afganistan), ciutat i capital del districte de Kohistan Hesa Awal
 Districte de Kohistan (província de Kapisa), districte de l'Afganistan que va existir fins al 2005 quan es va dividir en Kohistan Hesa Awal i Hesa Duwum Kohistan
 Kohistan Hesa Awal, districte afganès 
 Hesa Duwum Kohistan 
 Districte de Kohistan (Badakhshan)
 Districte de Kohistan (província de Faryab)
 Tadjiskistan:
 Kohistan (Tadjiskistan)
 Kohistan-i Badakshan, nom tadjik del Gorno-Badakshan
 Iran:
 Kuhistan, regió històrica al sud del Khorasan 
 Kuhistan (Kirman), antiga població al Kirman entre Sirdjan i Bam
 Kuhistan Abi Ghanim, antiga població al Kirman al districte de Djiruft 
 Pakistan
 Districte de Kohistan (Pakistan)
 Kohistan (Sind), comarca muntanyosa a l'est del districte de Karachi 
 Llengua: Kohistani